Аэропорт Лейпциг/Галле  () — международный аэропорт, располагающийся в городе Шкойдице и обслуживающий два немецких города — Лейпциг (Саксония) и Галле (Саксония-Анхальт).

Обслуживая 2,3 миллиона пассажиров в год, аэропорт занимает тринадцатое место в Германии по пассажиропотоку. По количеству перевезённых грузов аэропорт занимает пятое место в Европе и второе место в Германии после аэропорта Франкфурта-на-Майне. В 2014 году грузопоток аэропорта составил 906490 тонн. Аэропорт служит главным хабом для AeroLogic и главным европейским хабом DHL. Также в аэропорту имеются военные объекты НАТО и европейских ВВС.

История

Авиакомпании и направления

Passenger
The following airlines operate regular scheduled and charter flights at Leipzig/Halle Airport:

Cargo

Military
Some US airlines fly to Leipzig/Halle on behalf of the US Department of Defense, to bring US Army troops and US Marines to Afghanistan and Iraq. Leipzig/Halle is used as a technical stop for refueling on these flights. They do not appear at any official timetable. Marines and soldiers flown via Leipzig/Halle are listed as transit passengers in its traffic statistics. Military charter flights are also operated via Leipzig/Halle.

Примечания 

Аэропорты Саксонии
Здания и сооружения, построенные в 1927 году
Транспортные здания и сооружения Галле
Транспортные здания и сооружения Лейпцига